Henry Winterbotham (1837-1873), un avocat et homme politique anglais ;
 Russell R. Winterbotham (1904-1971), un romancier (policier et science-fiction) et scénariste de comic strip américain.